Amable Audin – archeologo francese
 Marius Audin – storico, stampatore ed editore francese
 Maurice Audin – matematico francese
 Michèle Audin – matematica e scrittrice francese